, в Северной Америке известная как просто Daytona USA — компьютерная игра жанра автосимулятор, выпущенная эксклюзивно для консоли Dreamcast. Является ремейком игры Daytona USA 1994 года. Разработана компаниями Amusement Vision и Genki, выпущена Sega в Японии и Европе, и Hasbro Interactive в Северной Америке.

Геймплей 

Геймплей Daytona USA 2001 полностью идентичен другим играм серии. Игрок должен пройти трассу и победить соперников. Всего доступно в игре 10 машин, 4 из которых доступно сразу: «Шершень» (), «Кузнечик» (), «Сокол» () и «Молния» (). 6 других автомобилей открываются после прохождения отпределённой гонки: «Единорог» (), «Красный кот» (), «Пувакетт Баршетта» (), «9-ое правило» (), «Дротик» (, открывается поле 100 часов прохождения игры) и «Супер Пувакетт Баршетта» ().

В отличие от других игр серии, в Daytona USA 2001 значительно обновлена графика. Имеется поддержка онлайн-игры, что позволяет игроками играть по сети до четырёх игроков. Однако поддержка онлайн-игры недоступна в версии PAL. Ещё одно дополнение к игре является появление режима «Чемпионат» (), где игрок должен дойти до определённых результатов, чтобы стать «королём Дайтоны».

Трассы 
В Daytona USA 2001 появились все трассы, доступные ранее в других играх серии: «Three-Seven Speedway» (), «Dinosaur Canyon» (), «Seaside Street Galaxy» (), «National Park Speedway» () и «Desert City» (). Однако в игре есть и новые трассы:

 Circuit Pixie () — трасса, проходящая в лесу с феями.
 Rin Rin Rink () — болотная местность, состоящая из кривых и долгих дорог.
 Mermaid Lake () — трасса, выполнена в виде восьмёрки.

Музыка 
Музыка Daytona USA 2001 состоит из ремиксов песен предшественников и нескольких новых композиций, но они не имеют имён из-за отсутствия выхода официального саундтрека игры.

В игре имеются «зеркальные» версии песен, то есть сначала идёт конец песни, и потом начало. Главная тема игры Daytona USA звучит по умолчанию, в меню «Sound Test» ().

Оценки и мнения 

Игра получила высокие оценки от критиков. Сайт IGN назвал игру «не идеальной» для автосимулятора, но хорошим портом на последнюю консоль от Sega, поставив 9,3 балла. Однако Eurogamer в своём обзоре назвал игру «презентабельной», но подверг критике сетевую игру. Planet Dreamcast также ссылались на проблему с сетью, однако игру в своём обзоре назвали «прочной».

GameSpot похвалил игру за огромное количество трасс, автомобилей, опций, а также интернет-игру. Все эти достоинства охарактеризованы как «свежие и новые».

Game Revolution поставили ранг B-. Критику понравился геймплей, похожий на аркадный, но из-за поддержки сетевой игры до 4 игроков и недостаточной глубины сайт понизил оценку игре.

Примечания

Ссылки 
 Daytona USA 2001 на сайте Sega Retro

Компьютерные игры 2000 года
Компьютерные игры, разработанные Amusement Vision
Игры для Dreamcast
Ремейки компьютерных игр
Автосимуляторы
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, изданные Sega